Durozier est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 
 Famille Durozier, famille de saltimbanques français en activité de 1848 à 1963 :
 Jean Durozier (1922-2011), directeur de théâtre, metteur en scène et comédien français ;
 Denis Durozier de Magneux (1769-1813), homme politique français ;

Architecture 
 Château Czuba-Durozier, château situé à Budapest en Hongrie.

Patronyme français